

Astronomia
 3936 Elst – asteroide della fascia principale
 Eric Walter Elst – astronomo belga

Geografia 

 Elst – villaggio delle Fiandre Orientali

 Elst – villaggio del Brabante Settentrionale
 Elst – villaggio della Gheldria
 Elst – villaggio della provincia di Utrecht